Korskläpparna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korskläpparna, Korpo, Åboland, 
 Korskläpparna, Kimitoön, Åboland,

Se även
Korskläppen
Korsklobben
Korsklobbarna

Robotskapade Finlandförgreningar